Пьермарини () — итальянская фамилия.

Известные носители 
 Пьермарини, Джузеппе (1734—1808) — итальянский архитектор эпохи Просвещения.
 Пьермарини, Франческо (? —1853) — итальянский оперный певец (тенор) и музыкальный педагог.